Localidades
 Morada do Sol (Goiânia) - bairro em Goiânia, Goiás;
 Morada do Sol (Imbé) - praia em Imbé, Rio Grande do Sul;

 Comunicações
 Rádio Morada do Sol - estação de rádio de Araraquara, São Paulo;
 Rádio Morada do Sol (São Paulo) - estação de rádio de São Paulo, SP;
 TV Morada do Sol - emissora de televisão de Araraquara, São Paulo
 TV Morada do Sol (1979-1994) - extinta emissora de televisão de Araraquara, São Paulo;

Desambiguações de topônimos